Il distretto di Žylyoj (in kazako: Жылыой  ауданы) è un distretto (audan) del Kazakistan con  capoluogo Qūlsary.

Žylyoj